

Sciences et techniques

Botanique et géographie 
 La savane est une formation végétale à dominance herbacée, propre aux régions chaudes de la Terre. Plusieurs biomes terrestres sont composés d'une telle végétation :
 les prairies, savanes et terres arbustives tropicales et subtropicales ;
 les prairies, savanes et terres arbustives tempérées ;
 les prairies et savanes inondées.
 
 Le climat tropical de savane est un climat tropical sec dont les moyennes mensuelles de température sont au-dessus de 18 °C tous les mois de l'année et qui possède une saison sèche prononcée.

Informatique 
 Savane est un logiciel libre de développement collaboratif de logiciels.

Culture et société

Entreprises et produits 
 Le Savane est un gâteau fabriqué par Brossard.

Musique 
 Savane est un album d'Ali Farka Touré, sorti en 2006.

Toponyme

Côte d'Ivoire 
 le district des Savanes (la région des Savanes avant 2011), au nord de la Côte d'Ivoire, proche du Mali et du Burkina Faso ;

France 
 la place de la Savane (ou juste la Savane), un vaste parc situé dans le centre historique de Fort-de-France, en Martinique ;
 La Savanne, quartier de la partie française de l'île de Saint-Martin aux Antilles françaises.

Togo 
 la région des Savanes, la région la plus septentrionale.